Анкудиново — название населённых пунктов в России и на Украине.

 Анкудиново — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Анкудиново — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Анкудиново — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.
 Анкудиново — деревня в Гайнском районе Пермского края.
 Анкудиново — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Анкудиново — бывшая деревня, ныне — часть города Вилково Одесской области.

 Анкудиново — остров в дельте Дуная (Украина). Ранее место поселения липовян.